Сент-Етьє́нн-де-Фуже́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 105 км на південний схід від Бордо, 25 км на північ від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 323 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 860,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Сент-Етьєнн-де-Фужер на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 Мапа муніципалітету Сент-Етьєнн-де-Фужер на сайті Mapquest
 [ Розташування муніципалітету Сент-Етьєнн-де-Фужер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна